Die Indian Open 2015 waren ein Snookerturnier im Rahmen der Snooker Main Tour in der Saison 2014/15, das vom 10. bis 14. März im Grand Hyatt Hotel in Mumbai ausgetragen wurde. Ursprünglich sollte das Turnier bereits im Oktober 2014 stattfinden, musste dann aber wegen vorgezogener Wahlen im Bundesstaat Maharashtra verschoben werden.

Das Turnier wurde nach 2013 zum zweiten Mal ausgetragen. Der damalige Sieger Ding Junhui schied diesmal bereits in Runde 1 aus. Nachdem die Top 3 der Snookerweltrangliste nicht angetreten waren, war er der am höchsten platzierte Teilnehmer. Sieger wurde Michael White, der in der Woche zuvor bereits das Snooker Shoot-Out gewonnen hatte. Es war der erste Sieg bei einem Weltranglistenturnier für den Waliser.

Preisgeld 
Das Preisgeld blieb im Vergleich zu 2013 unverändert. Zusammen mit den Welsh Open und dem PTC-Finale war es das Weltranglistenturnier mit der geringsten Gewinnsumme. Nur die Minor-Turniere der PTC lagen noch darunter.

Wildcard-Runde 
Die Spiele der Wildcard-Runde fanden am 10. März statt. Es setzten sich alle Qualifikanten durch, auch der schottische Amateur Rhys Clark, obwohl sein Gegner Pankaj Advani bis zum Herbst des Vorjahres noch als Profi in den Top 60 der Weltrangliste gestanden hatte, bevor er sich freiwillig zurückzog. Das Match wurde durch eine Respotted Black im siebten Frame entschieden.

A = Amateurspieler (während der Saison 2014/15 nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)

Finalrunde 
Da alle Runden bis auf das Finale nur auf 4 Gewinnframes gespielt wurden, konnte das Turnier in fünf Tagen von Dienstag bis Samstag durchgeführt werden. Achtel- und Viertelfinale sowie Halbfinale und Finale fanden an jeweils einem Tag statt. Mit Marco Fu und Allister Carter verpassten gleich zwei hoch gesetzte Spieler aufgrund von Visumproblemen das Turnier. Der an 1 gesetzte Chinese Ding Junhui verlor das Auftaktmatch im Entscheidungsframe. Sein Gegner Thepchaiya Un-Nooh schaffte es anschließend bis ins Halbfinale, sein bestes Ergebnis bei einem Weltranglistenturnier. Der unter den Verbliebenen am zweithöchsten Gesetzte Judd Trump kam immerhin bis ins Achtelfinale. Ricky Walden war der einzige Top-10-Spieler im Viertelfinale, er erreichte mit einem Sieg über Un-Nooh auch das Finale. Das zweite Halbfinale war ein walisisches Duell: Mark Williams, der vorher Trump bezwungen hatte, unterlag seinem jüngeren Landsmann Michael White.

Finale 
In einem einseitigen Finale setzte sich die Nummer 22 der Weltrangliste gegen die Nummer 8 durch. Dreimal lochte Ricky Walden den ersten Ball, ohne ein richtiges Break daraus machen zu können. Michael White schaffte mit vier Breaks über 50 Punkten sowie im dritten Frame zwei Breaks über 40 Punkten einen klaren 5:0-Sieg.

Qualifikation 
Die Qualifikationsrunde wurde am 12. und 13. Februar 2015 im Metrodome in der englischen Stadt Barnsley ausgetragen. Sämtliche Partien wurden im Best-of-7-Modus gespielt. 23 Amateure füllten die durch die Absagen von Profispielern entstandenen Lücken. Vier von ihnen durften dann nach Indien zum Hauptturnier, auch der Engländer Zak Richardson, der kampflos gegen den an Nummer 2 gesetzten Barry Hawkins weiterkam.

A = Amateurspieler (während der Saison 2014/15 nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)

Century-Breaks

Qualifikation

Hauptrunde 
Stuart Carrington gewann im Turnier überhaupt nur einen einzigen Frame und den mit dem höchsten Break des Turniers von 138 Punkten. Die drei Spieler mit jeweils drei Century-Breaks standen alle im Halbfinale.

Quellen 

2015
Snookerveranstaltung 2015
Sportveranstaltung in Mumbai